Острово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Острово — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Острово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Острово — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Острово — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Острово — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Острово — деревня Вилейском районе Минской области.

Болгария 
 Острово — село в Разградской области.

Россия 
 Острово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.